

Niemcy 
 Bad Hindelang – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Oberallgäu

Osoby 
 Andreas Hindelang – niemiecki piłkarz
 Marc Hindelang – niemiecki komentator sportowy